Mabbott ist der Familienname folgender Personen:
 Barrie Mabbott (* 1960), neuseeländischer Ruderer
 Thomas Ollive Mabbott (1898–1968), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Edgar-Allan-Poe-Forscher

en:Mabbott